Сен-Лео́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на південь від Парижа, 145 км на північний схід від Тулузи, 36 км на південний схід від Родеза.

]

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 139 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 335,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Леон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Аверон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Аверон